Onderdistrict in Indonesië
 Besuki (onderdistrict van Situbondo), een onderdistrict van het regentschap Situbondo van de provincie Oost-Java
 Besuki (onderdistrict van Tulungagung), een onderdistrict van het regentschap Tulungagung van de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Besuki (Jabon), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Sidoarjo van de provincie Oost-Java
 Besuki (Lumbir), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Banyumas van de provincie Midden-Java
 Besuki (Munjungan), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Banyumas van de provincie Midden-Java
 Besuki (Panggul), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Trenggalek van de provincie Oost-Java
 Besuki (Situbondo), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Situbondo van de provincie Oost-Java
 Besuki (Sambit), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java
 Besuki (Tulungagung), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Tulungagung van de provincie Oost-Java
 Besuki (Wadaslintang), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Wonosobo van de provincie Midden-Java
 Besuki (Udanawu), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Blitar van de provincie Oost-Java